Existuje více nositelů příjmení Babiš (v přechýlené formě Babišová):

mužský tvar
 Alexander Babiš (* 1961) – slovenský podnikatel, bratr Andreje Babiše
 Andrej Babiš (* 1954) – český politik a podnikatel slovenského původu
 Andrej Babiš mladší (* 1983) – syn politika Andreje Babiše
 Emil Babiš (1956–2020) – slovenský skokan na lyžích
 Miloš Babiš (* 1960) – český politik a podnikatel

ženský tvar
 Andrea Babišová (* 1972) – česká zdravotní sestra a poslankyně
 Martina Babišová (* 1993) – česká herečka
 Monika Babišová (* 1974) – manželka politika Andreje Babiše

Související články 
 Rodina Andreje Babiše

Externí odkazy